Кріс Еверт-Ллойд була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла перша сіяна Мартіна Навратілова з рахунком 6–1, 3–6, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Кріс Еверт-Ллойд (фінал)
  Трейсі Остін (чвертьфінал)
  Андреа Джегер (4 коло)
  Гана Мандлікова (2 коло)
  Венді Тернбулл (4 коло)
  Пем Шрайвер (4 коло)
  Міма Яушовець (2 коло)
  Сільвія Ганіка (4 коло)
  Барбара Поттер (чвертьфінал)
  Беттіна Бюнге (півфінал)
  Біллі Джин Кінг (півфінал)
  Енн Сміт (чвертьфінал)
  Андреа Леанд (2 коло)
  Вірджинія Рузічі (4 коло)
  Івонн Гулагонг Коулі (2 коло)

Івонн Гулагонг Коулі була посіяна під 16-им номером на прохання Жіночої тенісної асоціації, як визнання її перемоги на своєму останньому перед декретною відпусткою Вімблдоні. Всі шістнадцять сіяних тенісисток вийшли буз боротьби в друге коло. Дотепер це був останній Вімблдон, на якому застосовано таку преференцію.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Див. також 
 Суперництво Еверт проти Навратілової

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір